Caenocara är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Caenocara ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Caenocara